Louis le Maire kan syfta på:

 Louis le Maire (1836–1913), dansk generalmajor
  Louis le Maire (1910–1972), dansk højesteretsdomare